Рожнява — місто в однойменному окрузі Кошицького краю Словаччини.
 Рожнява — округ в Кошицькому краї Словаччини.
 МФК Рожнява — словацький футбольний клуб з однойменного міста.